Филарет може да се отнася за:

 свети Филарет Милостиви († 792 г.) – християнски светец, честван на 1 декември
 Филарет Мелнишки – православен духовник от XVIII век
 свети Филарет, митрополит Московский и Коломенский (1783 – 1867) – християнски светец, честван на 19 ноември (2 декември ст. стил)
 Филарет Византийски († 1872 г.) – гръцки духовник
 Филарет Вафидис (1850 – 1933) – гръцки духовник
 Филарет Ловчански (1901 – 1960) – български духовник, Ловчански митрополит от 1939 до 1960 г.
 Филарет Видински (1921 – 1987) – български духовник, Видински митрополит от 1971 до 1987 г.
 Филарет Мински и Слуцки (1935 – 2021) – руски духовник, епископ

Вижте също 
 Филаретово
 Сава Филаретов
 Йорданка Филаретова